Phlyctaeniella är ett släkte av svampar. Phlyctaeniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phlyctaeniella